Тотев — фамилия. Известные носители:

 Тотев, Мэльд Георгиевич (1937—1993) — русский поэт.
 Тотева, Mapa (1898—1932) — болгарская актриса, режиссёр, театральный деятель.